1996 Голяма награда на Монако е 43-то състезание Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1996 във Формула 1. Провежда се на 19 май 1996 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Провежда се при дъжд от старта до финала и остава в историята като състезанието с най-малък брой финиширали участници. От записаните в протокола седем финиширали всъщност само трима пресичат финалната линия.

Победител е Оливие Панис с Лижие. Това е единствената победа на французина и последна за Лижие като самостоятелен отбор.

По време на загряващата тренировка Андреа Монтермини катастрофира тежко със своя Форти-Форд и не стартира. От стартиралите 21 автомобила пет отпадат още в първата обиколка, включително стартиралият от пол-позиция Михаел Шумахер.

В 75-а обиколка състезанието е прекратено поради изтичане на двучасовия лимит. Малко преди това, в 70-ата обиколка, когато на трасето се движат само седем автомобила, Еди Ървайн се завърта и е блъснат от Мика Сало, който на свой ред е блъснат от Мика Хакинен. И тримата отпадат. Последният от останалите четирима на трасето – Френцен – спира в бокса на 74-тата обиколка и така само първите трима – Панис, Култард и Хърбърт – пресичат финалната линия. Френцен, Сало, Хакинен и Ървайн са класирани на местата от 4-то до 7-о според правилото за завършени 90% от състезателната дистанция.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 От старта до финала на състезанието вали дъжд. Прекратено е след 2 часа при направени 75 от предвидените 78 обиколки.
 Първо отпадане на Деймън Хил за сезон 1996 и единственото му отпадане за сезона поради механичен проблем.
 Първа и последна победа за Оливие Панис и последна победа за френски пилот до победата на Пиер Гасли в 2020 Голяма награда на Италия.
 По време на състезанието Дейвид Култард кара с един от резервните шлемове на Михаел Шумахер поради постоянно замъгляване на визьора на собствения му шлем.
 От всички прекратили преждевременно участието си само Френцен, Алези, Хил, Бергер и Диниз не го правят поради завъртане или сблъсък.
 Панис и Френцен в различни ситуации се завъртат на пистата, но успяват да продължат.
 Това е единственото състезание за сезон 1996, което не е спечелено от Ферари или Уилямс.

Източници 
 

Голяма награда на Монако